Sehore (district), een district van de Indiase staat Madhya Pradesh
 Sehore (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Sehore